Соревнования в комбинации в горнолыжном спорте среди женщин на зимних Паралимпийских играх 2014 прошли 11 марта. Местом проведения соревнований стал горнолыжный курорт Роза Хутор. Соревнования начались в 10:50 по местному времени (UTC+4). Награды разыгрывали в трёх классах: стоя, сидя и среди спортсменов с нарушением зрения. В женской комбинации приняли участие 26 спортсменок из 12 стран.

Медалисты

Соревнования

Сидя

Стоя

С нарушением зрения

Ссылки 
 Результаты соревнований (сидя)
 Результаты соревнований (стоя)
 Результаты соревнований (с нарушением зрения)